Balduin 1. (også Baldwin 1., Baudouin 1. og Boudewijn 1.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Balduin 1. af Flandern (død 879)
 Balduin 1. af Hainaut (ca. 1030–1070)
 Balduin 1. af Jerusalem (efter 1060–1118)
 Balduin 1. af Konstantinopel (1172–1205)
 Baudouin 1. af Belgien (1930–1993)

Se også 
 Balduin (navn)